Leak («fuga» o «goteo» en inglés) puede hacer referencia a:

Activismo
 Filtración informativa, en inglés, leak, entrega de documentos sensibles a los medios de comunicación;
 WikiLeaks , organización que publica documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público;
 Filtración en internet, publicación de información confidencial en Internet;

Personas
 Walter Leak Steele , congresista estadounidense de Carolina del Norte entre 1877 y 1881;